Пальцевый индекс — теория, в основе которой лежит соотношение длины указательного и безымянного пальца руки человека. Предполагается, что данная величина зависит от соотношения эстрогенов и андрогенов (как собственных, так и поступающих из организма матери) во внутриутробном периоде развития организма (8-14 недели беременности у человека), однако существуют сомнения в корректности данного предположения. В частности, некоторые исследования показывают, что индекс не коррелирует с уровнем гормонов во взрослом возрасте. С некоторыми допущениями эту величину можно считать вторичным половым признаком.

Зависимость пальцевого индекса от гормонального фона обнаружена и у других позвоночных, например у человекообразных обезьян, лабораторных крыс и зебровых амадин. В англоязычной среде распространено название 2D:4D digit ratio.

История изучения 
Первые упоминания о зависимости соотношения пальцев от пола человека появились в конце XIX в., но первое научное статистическое исследование было опубликовано в 1930 году, в нём были исследованы пальцевые индексы у 201 мужчины и 109 женщин, однако эта работа не получила известности. Интерес к пальцевому индексу у научного сообщества появился в 1980-х и 1990-х, когда были опубликованы работы психолога Гленна Уилсона и Джона Мэннинга. Интерес к изучению пальцевого индекса возрос в 2010-х годах.

Статистика 

У большинства мужчин безымянный палец длиннее указательного, то есть пальцевый индекс меньше единицы, а у женщин безымянный и указательный пальцы равны или указательный длиннее безымянного, то есть пальцевый индекс равен или больше единицы. Например, в исследовании Альбертского университета, где были изучены пальцевые индексы 136 мужчин и 137 женщин, у 75 % мужчин показатель равен 0,889 — 1,005, а у 80 % женщин — 0,913 — 1,017.

Доказательство влияния андрогенов 
Различия в значениях пальцевого индекса у людей присутствуют до рождения. Отношение тестостерона к эстрадиолу, полученное в 33 образцах амниоцентеза, коррелировало с пальцевым индексом в последующем у ребёнка. Уровень эстрогена в околоплодных водах не коррелирует со значениями пальцевого индекса, и при исследовании не обнаружилось различий в уровнях эстрогена между мужчинами и женщинами.

Несколько исследований показывают наследственность пальцевого индекса.

В неклиническом исследовании женщин пальцевый индекс коррелировал с аногенитальным расстоянием в ожидаемом направлении. Другими словами, женщины с большим аногенитальным расстоянием (указывающим на большее пренатальное воздействие андрогенов) имели меньшей пальцевый индекс.

Интерсекс 
Женщины с врожденной гиперплазией надпочечников (ВГКН), которая приводит к повышению уровня андрогенов до рождения, в среднем имеют более низкий пальцевый индекс. Мужчины с ВГКН имеют низкие значения пальцевого индекса, чем остальные мужчины. Что предположительно говорит о том, что уровень андрогенов в пренатальный период влияет на пальцевый индекс

У мужчин с синдромом Клайнфелтера, у которых секреция тестостерона сниженная в течение жизни по сравнению с контрольными группами мужчин, пальцевый индекс более высокий.

У мужчин индекс может коррелировать с генетической изменчивостью гена рецептора андрогена. Мужчины с генами, которые продуцируют андрогенные рецепторы, которые менее чувствительны к тестостерону (из-за большего количества CAG-повторов), имеют более высокий индекс. Есть сообщения о невозможности повторить этот вывод. Однако мужчины, несущие рецептор андрогена с большим количеством CAG-повторов, компенсируют менее чувствительный рецептор, выделяя больше тестостерона, вероятно, в результате снижения отрицательной обратной связи с гонадотропинами. Таким образом, неясно, коррелирует ли пальцевый индекс с количеством CAG-повторов, даже если он точно взаимосвязан с количеством андрогенов в пренатальный период развития.

У лиц с синдромом нечувствительности к андрогенам пальцевый индекс находится в пределах средних для женщин значений, как было бы предсказано, если бы андрогенные гормоны влияли на коэффициент значений. Это открытие также демонстрирует, что половая разница в соотношении цифр не связана непосредственно с наличием Y-хромосомы.

Особенности при различных значениях

См. также 
 Антропометрия
 Индекс массы тела

Примечания 

Антропометрия
Индексы
Пальцы
Кисть